Nossa Senhora dos Anjos, uma invocação de Nossa Senhora.

Igrejas 
 Basílica de Santa Maria dos Anjos, o principal santuário franciscano, em Assis, Itália.
 Basílica de Santa Maria dos Anjos e dos Mártires, uma basílica em Roma.
 Igreja de Santa Maria dos Anjos, igreja em Penedo, no estado brasileiro de Alagoas.

Outras 
 Santa Maria dos Anjos (título cardinalício), um título cardinalício.

Ver também